Fikentscher ist der Name folgender Personen:

 Alfred Fikentscher (1888–1979), ehemaliger Sanitätschef der Kriegsmarine und später Leiter des Amts für sanitäre Planung und Wirtschaft
 Friedrich Christian Fikentscher (1799–1864), deutscher Chemiker, Unternehmer und Politiker
 Friedrich Paul Fikentscher (1861–1924), deutscher Unternehmer sowie Handelsrichter
 Georg August Fikentscher (1798–1864), deutscher Arzt, Gründer der Kaltwasserheilanstalt in Alexandersbad 
 Gertrud Schubart-Fikentscher (1896–1985), deutsche Juristin und Hochschullehrerin
 Hans Fikentscher (1896–1983), deutscher Chemiker und Entwickler des K-Werts nach Fikentscher
 Jenny Fikentscher (1869–1959), deutsche Malerin und Grafikerin
 Otto Fikentscher (1862–1945), deutscher Maler
 Otto Clemens Fikentscher (1831–1880), deutscher Maler
 Richard Fikentscher (1903–1993), deutscher Frauenarzt, Geburtshelfer sowie Hochschullehrer
 Rüdiger Fikentscher (* 1941), deutscher Politiker (SPD), MdL Sachsen-Anhalt
 Wilhelm Fikentscher (1839–1890), deutscher Chemiker und Fabrikant der Gründerzeit
 Wolfgang Fikentscher (1928–2015), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Wolfgang Caspar Fikentscher (1770–1837), fränkischer Fabrikant, Gründer der Chemischen Fabrik Marktredwitz, Abgeordneter

und in anderer Schreibweise

 Kevin Fickentscher (* 1988), Schweizer Torwart des FC Sion

Siehe auch: Fickenscher